Александр Белоконь:
 Белоконь, Александр Владимирович (1941—2013) — учёный-механик, ректор Ростовского госуниверситета.
 Белоконь, Александр Николаевич (1928—2006) — советский архитектор, пионер монолитного домостроения в СССР, лауреат премии Ленинского комсомола.